Победник турнира је Шпанац Рафаел Надал који је у финалу победио Швајцарца Роџера Федерера 3:2 (7:5, 3:6,7:6(3), 3:6, 6:2).

Списак носилаца 

  Рафаел Надал (победник)
  Роџер Федерер (финалиста)
  Новак Ђоковић (четвртфинале)
  Енди Мари (четврто коло)
  Жо-Вилфрид Цонга (четвртфинале)
  Жил Симон (четвртфинале)
  Енди Родик (полуфинале)
  Хуан Мартин дел Потро (четвртфинале)
  Џејмс Блејк (четврто коло)
  Давид Налбандијан (друго коло)
  Давид Ферер (треће коло)
  Гаел Монфис (четврто коло)
  Фернандо Гонзалез (четврто коло)
  Фернандо Вердаско (полуфинале)
  Станислас Вавринка (треће коло)
  Робин Седерлинг ''(друго коло)

<ol start="17">
 Николас Алмагро ''(треће коло)
 Игор Андрејев ''(треће коло)
 Марин Чилић ''(четврто коло)
 Томаш Бердих'' (четврто коло)
 Томи Робредо ''(четврто коло) 
 Радек Штјепанек ''(треће коло) 
 Марди Фиш ''(треће коло)
 Ришар Гаске ''(треће коло)
 Иво Карловић ''(друго коло)
 Марат Сафин ''(треће коло)
 Фелисијано Лопез ''(прво коло)
 Пол-Анри Матје ''(друго коло)
 Дмитриј Турсунов ''(прво коло)
 Рајнер Шитлер ''(прво коло)
 Јирген Мелцер ''(треће коло)
 Филип Колшрајбер ''(друго коло)

Жреб

Финала 
{{Тенис-8 играча и 5 сетова
| RD1=Четвртфинале
| RD2=Полуфинале
| RD3=Финале
| team-width=175
| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Рафаел Надал
| RD1-score1-1=6
| RD1-score1-2=7
| RD1-score1-3=7
| RD1-score1-4= 
| RD1-score1-5= 
| RD1-seed2=6
| RD1-team2= Жил Симон
| RD1-score2-1=2
| RD1-score2-2=5
| RD1-score2-3=5
| RD1-score2-4= 
| RD1-score2-5= 
| RD1-seed3=14
| RD1-team3= Фернандо Вердаско
| RD1-score3-1=7<sup>7
| RD1-score3-2=3
| RD1-score3-3=6
| RD1-score3-4=6
| RD1-score3-5= 
| RD1-seed4=5
| RD1-team4= Жо-Вилфрид Цонга
| RD1-score4-1=6<sup>2
| RD1-score4-2=6
| RD1-score4-3=3
| RD1-score4-4=2
| RD1-score4-5= 
| RD1-seed5=7
| RD1-team5= Енди Родик
| RD1-score5-1=6<sup>3
| RD1-score5-2=6
| RD1-score5-3=6
| RD1-score5-4=2
| RD1-score5-5= 
| RD1-seed6=3
| RD1-team6= Новак Ђоковић
| RD1-score6-1=7<sup>7
| RD1-score6-2=4
| RD1-score6-3=2
| RD1-score6-4=1
| RD1-score6-5=r
| RD1-seed7=8
| RD1-team7= Хуан Мартин дел Потро
| RD1-score7-1=3
| RD1-score7-2=0
| RD1-score7-3=0
| RD1-score7-4= 
| RD1-score7-5= 
| RD1-seed8=2
| RD1-team8= Роџер Федерер
| RD1-score8-1=6
| RD1-score8-2=6
| RD1-score8-3=6
| RD1-score8-4= 
| RD1-score8-5= 
| RD2-seed1=1
| RD2-team1= Рафаел Надал
| RD2-score1-1=6<sup>4
| RD2-score1-2=6
| RD2-score1-3=7<sup>7
| RD2-score1-4=6<sup>1
| RD2-score1-5=6
| RD2-seed2=14
| RD2-team2= Фернандо Вердаско
| RD2-score2-1=7<sup>7
| RD2-score2-2=4
| RD2-score2-3=6<sup>2
| RD2-score2-4=7<sup>7
| RD2-score2-5=4
| RD2-seed3=7
| RD2-team3= Енди Родик
| RD2-score3-1=2
| RD2-score3-2=5
| RD2-score3-3=5
| RD2-score3-4= 
| RD2-score3-5= 
| RD2-seed4=2
| RD2-team4= Роџер Федерер
| RD2-score4-1=6
| RD2-score4-2=7
| RD2-score4-3=7
| RD2-score4-4= 
| RD2-score4-5= 
| RD3-seed1=1
| RD3-team1= Рафаел Надал
| RD3-score1-1=7
| RD3-score1-2=3
| RD3-score1-3=7<sup>7
| RD3-score1-4=3
| RD3-score1-5=6
| RD3-seed2=2
| RD3-team2= Роџер Федерер
| RD3-score2-1=5
| RD3-score2-2=6
| RD3-score2-3=6<sup>3
| RD3-score2-4=6
| RD3-score2-5=2
}}

 Горња половина 
 Група 1 

 Група 2 

 Група 3 

 Група 4 

 Доња половина 
 Група 5 
{{Тенис-16 играча и 5 сетова
| RD1=Прво коло
| RD2=Друго коло
| RD3=Треће коло
| RD4=Четврто коло
| RD1-seed01=7
| RD1-team01= Е. Родик
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=6
| RD1-score01-4= 
| RD1-score01-5= 
| RD1-seed02=Q
| RD1-team02= Б. Ренквист
| RD1-score02-1=0
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3=2
| RD1-score02-4= 
| RD1-score02-5= 
| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= Г. Малис
| RD1-score03-1=7
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=6
| RD1-score03-4= 
| RD1-score03-5= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= М. Љодра
| RD1-score04-1=6<sup>8
| RD1-score04-2=1
| RD1-score04-3=1
| RD1-score04-4= 
| RD1-score04-5= 
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Х. К. Фереро
| RD1-score05-1=3
| RD1-score05-2=2
| RD1-score05-3=7
| RD1-score05-4=2
| RD1-score05-5= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Ф. Санторо
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=65
| RD1-score06-4=6
| RD1-score06-5= 
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= С. Квери
| RD1-score07-1=66
| RD1-score07-2=3
| RD1-score07-3=2
| RD1-score07-4= 
| RD1-score07-5= 
| RD1-seed08=32
| RD1-team08=

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 

 Жреб турнира на сајту ATPWorldTour.com

Отворено првенство Аустралије у тенису — мушкарци појединачно
Отворено првенство Аустралије у тенису 2009.